Memnón puede referirse a:

 En la mitología griega, Memnón fue un rey de Etiopía e hijo de Titón y Eos. Muerto por Aquiles, e inmortalizado por Zeus
Memnón de Heraclea Póntica fue un historiador griego.
Memnón de Rodas: mercenario griego del siglo IV a. C. que se enfrentó con Alejandro Magno 
 Memnón, o la cordura humana: novela de Voltaire.
Los colosos de Memnón.

Enlaces externos 

 Memnón en el Proyecto Perseus.